São Francisco de Paula – comune brasiliano del Minas Gerais
 São Francisco de Paula – comune brasiliano del Rio Grande do Sul